Халамиш — многозначное понятие:

 Халамиш — израильское поселение на Западном берегу реки Иордан, к северу от Рамаллы. 
 Халамиш — резервистская танковая дивизия в составе Южного военного округа Армии обороны Израиля.